Traveller (1982)
Traveller (1997)
Traveller (1998)
Traveller (Magus), studioalbum
Traveller (rollenspel)